Армянское авторское общество Армавтор () — негосударственная, некоммерческая общественная организация, управляющая авторскими правами на коллективной основе, которая была создана в 2001 году правообладателями Республики Армения для реализации и защиты их интересов.

Уставные цели и задачи 
Организация действует, исходя из принципов добровольности, равноправия членов и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РА, Гражданским кодексом РА, Законом РА «Об авторском праве и смежных правах», международными договорами РА и собственным Уставом.

Основные задачи Армавтора:
 управление на коллективной основе имущественными правами авторов (их правопреемников) в том случае, когда практическая реализация их прав индивидуально затруднительна, например: публичное исполнение, в том числе на радио и телевидении, воспроизведение путём механической записи, и др.;
 представление законных интересов своих членов в суде, государственных, негосударственных и общественных организациях в рамках предоставленных ими полномочий;
 заключение лицензионных соглашений с организациями, использующими произведения.

Финансовые показатели деятельности

Международная деятельность 
Армавтор является членом Международной конфедерации обществ авторов и композиторов (СИЗАК), имеет более 30 договоров о взаимном представительстве с иностранными авторско-правовыми обществами, в том числе, с Российским авторским обществом.

В 2010 году Армавтор перечислил в РАО 616,57 тыс. рублей, а получил 802,81 тыс. рублей вознаграждения для представляемых им авторов.

См. также 
 Коллективное управление авторскими и смежными правами
 Международная конфедерация обществ авторов и композиторов
 Российское авторское общество
 Авторское право в Армении

Примечания

Ссылки 
 Сайт Армавтора на русском языке
 Авторам надо платить

Организации по охране авторского и смежных прав
Право интеллектуальной собственности
Общественные организации Армении
Организации, основанные в 2001 году